США установили дипломатические отношения с Российской империей в 1780 году (Петербург был местом расположения дипмиссии США в России), и поддерживали их вплоть до Октябрьской революции 1917 года, после чего в дипломатических отношениях наступил перерыв до 1933 года, когда США признали Советский Союз.

С 1992 года США поддерживают дипломатические отношения с Российской Федерацией.

В настоящее время резиденцией американского посла (Посольство США) является Спасо-Хаус (бывший особняк Второва) на Арбате.

Послы в Российской империи

Послы в СССР

Послы в Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 United States Department of State: Chiefs of Mission for Russia
 Все послы США в СССР и России

Российско-американские отношения

США
Россия